AMD Phenom — це сімейство 64-розрядних мікропроцесорів від AMD, засноване на мікроархітектурі K10. До нього входять шестиядерні серії Phenom II X6, чотирьохядерні серії Phenom X4 і Phenom II X4, трьохядерні серії Phenom X3 і Phenom II X3 і двохядерні серії Phenom II X2. Інші споріднені процесори, засновані на мікроархітектурі K10, включають процесори Athlon X2 Kuma, Athlon II і різні серії Opteron, Sempron і Turion. Перші Phenom-и були випущені в листопаді 2007 року. Покращене друге покоління було випущено в грудні 2008 року під назвою Phenom II. Процесори з "e" після номера моделі (наприклад, 910e) є моделями з низьким енергоспоживанням, зазвичай 45 Вт для Athlon-ів, 65 Вт для Phenom-ів. Процесори з "u" після номера моделі (наприклад, 270u) є моделями з наднизьким енергоспоживанням, зазвичай 20 Вт для одноядерних чи 25 Вт для двохядерних.

Процесори для настільних комп'ютерів

Серія Phenom

«Agena» (степінги B2 і B3, 65 нм, чотирьохядерні) 

 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ,AMD-V
 Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500

«Toliman» (степінг B2 і B3, 65 нм, трьохядерні) 
 Та сама Agena, тільки з відключеним одним ядром 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ,AMD-V
 Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500

Серія  Phenom II

«Thuban» (степінг E0, 45 нм, шестиядерні) 

 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V, Turbo Core (аналог Intel Turbo Boost від AMD)
 Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500, DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (Тільки на Socket AM3)

«Zosma» (степінг E0, 45 нм, чотирьохядерні) 

 Чіп є тим самим Thuban з відключеними двома ядрами.
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V, Turbo Core (аналог Intel Turbo Boost від AMD)
 Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500, DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (Тільки на Socket AM3)

«Deneb» (степінги C2/C3, 45 нм, чотирьохядерні) 

 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ,AMD-V
 Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500, DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (виключно Socket AM3)

«Propus» (степінг C3, 45 нм, чотирьохядерні)

 Чіп є тим самим Deneb з відключеними L3 кешем.
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500 (DDR2-1066 МГц), DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (DDR3-1333 MHz) (виключно Socket AM3)

 «Heka» (степінг C2, 45 нм, трьохядерні) 

 Трьохядерні процесори Heka основані на чотирьохядерних Deneb з відключеним одним ядром.
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet,AMD-V Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500, DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (виключно Socket AM3)

 «Callisto» (степінги C2/C3, 45 нм, двохядерні) 

 Двохядерні процесори Callisto основані на чотирьохядерних Deneb із відключеними двома ядрами.
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ,AMD-V Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500, DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (виключно Socket AM3)

 «Regor» (степінг C3, 45 нм, двохядерні) 

 Більшість процесорів на базі Regor мають подвійний кеш-пам’ять L2 на ядро (1 МБ), ніж інші процесори Athlon II і Phenom II.
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500, DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (виключно Socket AM3)

 Процесори Phenom II 42 TWKR (Обмежена серія) 
AMD випустили обмежену серію процесорів для екстремальних оверклокерів і партнерів. Їх було виготовлено менше 100 штук.

 Мобільні процесори 

 Turion II Ultra (на основі Phenom) 

 «Caspian» (45 нм, двохядерні) 
 Заснований на мікроархітектурі AMD K10
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V Turion II (на основі Phenom) 

 «Caspian» (45 нм, двохядерні) 
 Заснований на мікроархітектурі AMD K10
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V Phenom II  
 Заснований на мікроархітектурі AMD K10
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V Підтримка пам'яті: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM
 На відміну від настільних процесорів Phenom II, мобільні процесори Phenom II не мають кеш-пам'яті третього рівня.
 «Champlain» (45 нм, чотирьохядерні) 

 «Champlain» (45 нм, трьохядерні) 

 «Champlain» (45 нм, двохядерні) 

 Turion II (на основі Phenom II) 
 Заснований на мікроархітектурі AMD K10
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V Підтримка пам'яті: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM

 «Champlain» (45 нм, двохядерні) 

 Turion II Neo (на основі Phenom II) 
 Заснований на мікроархітектурі AMD K10
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V Підтримка пам'яті: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM

 «Geneva» (45 нм, двохядерні) 

 V-серія (на основі Phenom II) 
 Заснований на мікроархітектурі AMD K10
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V''
 Підтримка пам'яті: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM
 FPU лише 64 бітні

«Champlain» (45 нм, одноядерні)

«Geneva» (45 нм, одноядерні)

Див. також 
 AMD Phenom
 AMD K10
 Порівняння процесорів AMD
 Список мікропроцесорів AMD

Примітки

Джерела 

Процесори AMD
Списки мікропроцесорів